Hazel (együttes)

 Amerikai Egyesült Államok
 Hazel (Dél-Dakota)
 Hazel (Kentucky)
 Hazel (Nyugat-Virginia)
 Hazel (Washington)